Gitane steht für:

 Gitane (Automarke), britische Automarke
 Gitane (Fahrradhersteller), französischer Fahrradhersteller

Siehe auch:
 Gitanes
 Gitano